Rote Radler bezeichnet historisch
 ein Fahrradkurierunternehmen, siehe Fahrradkurier #Rote Radler (D, historisch)
 Fahrradfahrer- bzw. Radsportgruppen der Arbeiterbewegung, siehe Geschichte der Arbeitersportbewegung